Franciaország
Ognon, település Oise megyében
Ognon, a Saône mellékfolyója